Public Radio steht für:

 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
 Public Radio International, Netzwerk von weltweiten Stationen in Minneapolis
 National Public Radio, Zusammenarbeit von Hörfunksendern in den Vereinigten Staaten

öffentliche Sender in Bundesstaaten der Vereinigten Staaten:
 Hawaii Public Radio
 Indiana Public Radio
 Iowa Public Radio
 Kentucky Public Radio
 Minnesota Public Radio
 Nevada Public Radio
 New Hampshire Public Radio
 New York Public Radio
 Utah Public Radio
 Wyoming Public Radio